Кубок Німеччини з футболу 2011–2012 — 69-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. Титул захищав Шальке 04. Перемогла 3-й раз у своїй історії дортмундська Борусія.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 липня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 липня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 серпня 2011

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2011

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 2011

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 лютого 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 лютого 2012

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 березня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 березня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Німеччини на soccerway 

2011—2012
Німеччина
Німеччина
2011 у німецькому спорті
2012 у німецькому спорті